Claudio Velardi – giornalista e saggista italiano
 Vincenzo Velardi – generale e aviatore italiano